Lübben bezeichnet:

 Lübben (Spreewald), deutsche Kreisstadt
 Landkreis Lübben (Spreewald), ehemaliger deutscher Landkreis (1816–1952)
 Kreis Lübben, ehemaliger Kreis in der DDR (1952–1993)
 Kirchenkreis Lübben, ehemaliger evangelischer Kirchenkreis
 Lübben, Landungsschiff der Robbe-Klasse, siehe auch Liste der Schiffe der Nationalen Volksarmee
 Lübben, Landungsschiff der Hoyerswerda-Klasse

Lübben ist der Familienname folgender Personen:
 August Lübben (1818–1884), deutscher Germanist, Bibliothekar und Gymnasiallehrer
 Diedrich Lübben, deutscher Politiker (BDV), Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
 Eilert Lübben, latinisiert Eilhard Lubinus (1565–1621), deutscher Theologe, Philosoph und Mathematiker
 Gerd Hergen Lübben (* 1937), deutscher Autor
 Heinrich Lübben (1883–1931), deutscher Pädagoge und Zoologe
 Ilse Lübben (1936–1998), deutsche Politikerin (SPD)
 Jörn Felix Lübben (* 1966), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Jost Lübben (* 1964), deutscher Journalist
 Karin Lübben, deutsche Schauspielerin, Theaterpädagogin und Theaterleiterin
 Lars Lübben (* 1973), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Tobias Lübben (* 1973), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Lüben
 Lubben